La Floresta può riferirsi a diversi toponimi:
La Floresta, comune della Spagna
La Floresta, comune dell'Uruguay
La Floresta, un sobborgo di Guayaquil, in Ecuador